Анна Сергеевна Сотникова:
 Сотникова, Анна Сергеевна (род. 1982) — российская биатлонистка.
 Сотникова, Анна Сергеевна (род. 1986) — российская волейболистка.